Franklin County je název 24 okresů ve Spojených státech amerických:

 Franklin County (Alabama)
 Franklin County (Arkansas)
 Franklin County (Florida)
 Franklin County (Georgie)
 Franklin County (Idaho)
 Franklin County (Illinois)
 Franklin County (Indiana)
 Franklin County (Iowa)
 Franklin County (Kansas)
 Franklin County (Kentucky)
 Franklin County (Maine)
 Franklin County (Massachusetts)
 Franklin County (Mississippi)
 Franklin County (Missouri)
 Franklin County (Nebraska)
 Franklin County (New York)
 Franklin County (Severní Karolína)
 Franklin County (Ohio)
 Franklin County (Pensylvánie)
 Franklin County (Tennessee)
 Franklin County (Texas)
 Franklin County (Vermont)
 Franklin County (Virginie)
 Franklin County (Washington)